Acanthus se poate referi la:

 Acanthus, gen de plante din familia Acanthaceae
 Acanthus, oraș din Grecia Antică
 Acanthus, mitologie greacă